een gemeente in het zuiden van Bulgarije in het oblast Blagoevgrad nabij de Griekse grens;
 Petrovo (Blagoevgrad)
 een gemeente in de Servische Republiek:
 Petrovo (Bosnië en Herzegovina)
 een gemeente in Slowakije:
 Petrovo (Slowakije)